Eger (Hongarije), een plaats in Hongarije
Eger (Tsjechië) (Tsjechisch: Cheb), een plaats in Tsjechië die in het Duits Eger genoemd wordt
Eger (Elbe) (Tsjechisch: Ohře), een zijrivier van de Elbe
Eger (Wörnitz), Duitse zijrivier van de Wörnitz, die op zijn beurt in de Donau uitkomt
Eger (dialect), een dialect van de Hongaarse Gebarentaal, gebruikt in Hongarije
Eger is tevens een variant op de Duitse achternaam Egger.